Dua Lipa — дебютный студийный альбом британской певицы албанского происхождения Дуа Липы. Пластинка была издана 2 июня 2017 года на лейбле Warner Bros.. Над альбомом Дуа Липа работала в сотрудничестве с продюсерской командой в составе , , Джеймс Флэнниган, Эмиль Хейни, Ян Киркпатрик, Стефен «Koz» Кузьменюк, Йон Ливайн, Мигель, TMS, Грег Уэллс, Эг Уайт, Эндрю Уайатт и других.

Альбом получил в целом положительные отзывы музыкальных критиков. Многие хвалили вокал Липы и качественное звучание альбома. Он появился в многочисленных итоговых списках года, в том числе опубликованных Billboard и Rolling Stone. Альбом был номинирован на звание лучшего британского альбома года на Brit Awards, в то время как «New Rules», «IDGAF» и «One Kiss» были номинированы на звание «британский сингл года», последний из которых победил. Альбом также помог Липе выиграть премию Грэмми в категории лучший новый исполнитель. «Electricity» выиграла премию Грэмми за лучшую танцевальную запись. Dua Lipa стал коммерчески успешным постепенно (был «спящим хитом»), достигнув пика популярности в 2018 году. Он попал в топ-10 чартов в четырнадцати странах, включая Великобританию, где занял третье место. Кроме того, он сертифицирован в мультиплатиновом статусе в шести странах, в том числе удостоен двойного платинового сертификата в Великобритании. По состоянию на февраль 2021 года продажи Dua Lipa составили шесть миллионов единиц по всему миру. Это самый популярный женский альбом на Spotify.

Отзывы 

Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий (Metacritic дал суммарно 73 балла из 100)), таких как, Alex Green из журнала Clash, Jamie Milton из журнала NME, Neil Z. Yeung с сайта AllMusic, Alim Kheraj из журнала DIY, Hannah J. Davies из газеты The Guardian, Kate Solomon из журнала Q.

Итоговые списки

Коммерческий успех 
Dua Lipa дебютировал на позиции № 5 в британском хит-параде UK Albums Chart, с тиражом 16,223 копий в первую неделю релиза.
После выступления певицы на церемонии 2018 Brit Awards, где она выиграла две награды, альбом поднялся до третьего места в чарте с дополнительным тиражом 9,518 копий.
К концу июля 2018 года альбом Dua Lipa был сертифицирован в платиновом статусе ассоциацией British Phonographic Industry (BPI) за тираж 301,181 копий в Великобритании.

В США альбом Dua Lipa дебютировал на позиции № 86 в хит-параде Billboard 200, к февралю 2018 года достиг № 27 с тиражом в 15 000 копий. К декабрю 2017 тираж альбома превысил 1,2 млн копий в мире.

Список композиций

Dua Lipa: Complete Edition 

Замечания
  сопродюсер
  дополнительный продюсер
  вокальный продюсер
  дополнительный вокальный продюсер

Участники записи 
По данным заметок на делюксовом издании Dua Lipa.

Музыканты

 Дуа Липа — вокал ; бэк-вокал 
 Andreas Schuller — клавишные, перкуссия 
 Leroy Clampitt — гитара 
 Мигель — ударные, перкуссия, бас, вокал 
 Рик Новелс — электрогитара, клавишные 
 Stephen «Koz» Kozmeniuk — гитара ; ударные ; синтезатор ; клавишные ; бас ; фортепиано ; дополнительные ударные, программирование синтезатора ; программинг ; бэк-вокал 
 Dean Reid — перкуссия, синтезатор бас-гитары, электрогитара, клавишные 
 Mighty Mike — ударные 
 Zac Rae — фортепиано, синтезатора 
 Джей Рейнольдс — дополнительный клавишные 
 Aadin Church — бэк-вокал 
 Talay Riley — бэк-вокал 
 Lucy Taylor — бэк-вокал 
 Jack Tarrant — гитара 
 MNEK — дополнительный бэк-вокал 
 Todd Clark — дополнительный бэк-вокал 
 Larzz Principato — гитара 
 Йон Ливайн — клавишные, Родес-пиано, бас, гитара, программинг ударных 
 Грег Уэллс — фортепиано, ударные, бас, синтезатор 
 Grades — клавишные, programming, ударные 
 Adam Argyle — гитара 
 Ян Киркпатрик — программинг 
 Cara Salimando — бэк-вокал 
 Джеймс Фланниген — фортепиано, ударные, программинг ударных, синтезатор струнных, перкуссия, программинг 
 Крис Мартин — дополнительный вокал, фортепиано 
 Tom Neville — перкуссия, программинг ; клавишные 
 Tom Barnes — ударные 
 Pete Kelleher — клавишные 
 Ben Kohn — гитара 
 Matt Vlahovich — дополнительный клавишные 

Техники

 Axident — продюсер 
 Big Taste — дополнительный продюсер 
 Lorna Blackwood — дополнительный вокальный продюсер ; вокальный продюсер 
 Cameron Gower Poole — дополнительный вокальный продюсер ; звукоинженер 
 Jeff Gunnell — ассистент звукоинженера 
 Tim Burns — микширование 
 John Davis — мапстеринг 
 Miguel — продюсер 
 Stephen «Koz» Kozmeniuk — продюсер ; дополнительный продюсер 
 Manny Marroquin — микширование 
 Chris Galland — звукоинженер по микшированию ; ассистент по микшированию 
 Jeff Jackson — ассистент по микшированию 
 Robin Florent — ассистент по микшированию 
 Kieron Menzies — звукоинженер 
 Dean Reid — звукоинженер 
 Trevor Yasuda — звукоинженер 
 Chris Garcia — звукоинженер 
 Chris Gehringer — мастеринг 
 Jay Reynolds — дополнительный продюсер ; микширование 
 Tom Neville — вокальный продюсер 
 Michael Sonier — звукоинженер ассистент 
 Serban Ghenea — микширование 
 John Hanes — звукоинженер по микшированию 
 Digital Farm Animals — продюсер 
 Jack Tarrant — вокальный продюсер 
 Evelyn Yard — звукоинженер 
 Larzz Principato — сопродюсер 
 Josh Gudwin — микширование 
 Joel Peters — звукоинженер 
 Jon Levine — продюсер, звукоинженер 
 Greg Wells — продюсер, звукоинженер 
 Grades — сопродюсер, запись вокала 
 Matty Green — микширование ; мастеринг 
 Olly Thompson — ассистент звукоинженера 
 Ian Kirkpatrick — продюсер, вокальный продюсер, звукоинженер 
 James Flannigan — продюсер 
 Suzy Shinn — дополнительный вокальный продюсер 
 Matt Deutchman — координация продюсеров 
 Bill Rahko — продюсер, звукоинженер 
 Jordan «DJ Swivel» Young — микширование 
 Aleks von Korff — ассистент звукоинженера 
 Ten Ven — production 
 Emile Haynie — продюсер 
 Эндрю Уайатт — продюсер 
 Ike Schultz — ассистент по микшированию 
 TMS — продюсер

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Official website

Дебютные альбомы 2017 года
Альбомы на английском языке
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы Дуа Липы